XO-1 — projeto de computador de 100 dólares
XØ — álbum da banda Leathermouth

Desambiguações de música
Desambiguações de siglas

Desambiguações de tecnologia